Příjmení Budinský nese více různých osobností:

 Ľubomír Budinský (* 1956) – slovenský badmintonista
 Viktor Budinský (* 1993) – slovenský fotbalový brankář
 Vladimír Budinský (* 1959) – český inženýr a politik
 Vojtěch Budinský-Krička (1903–1993) – slovenský archeolog

jiné
 Budinský potok – potok na Slovensku v okrese Lučenec

podobné
 Budínský